La Coupe de France féminine de basket-ball 2014-2015 est la  de la Coupe de France, également dénommée Trophée Joë Jaunay. Elle oppose 31 équipes professionnelles et amatrices françaises sous forme d'un tournoi à élimination directe. La compétition se déroule du  au , date de la finale à la Halle Georges-Carpentier dans le cadre des Finales 2015 des Coupes de France, organisées chaque année par la FFBB.

Bourges est le tenant du titre mais est défait en finale par Lattes Montpellier qui remporte la troisième coupe de son histoire, la troisième en cinq éditions.

Calendrier

Résultats

de finale

Seizièmes de finale

Tableau final

Finale

Vainqueur

Bilan par divisions

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue féminine 2014-2015
 Ligue féminine 2 2014-2015
 Coupe de France masculine 2014-2015

Lien externe 
  Le site de la FFBB

2014-2015
Basket-ball F
Saison 2014-2015 de basket-ball en France